De Grand Prix-wegrace van Spanje 2005 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2005. De race werd verreden op 10 april 2005 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2005
Spanje